Lagunillas (gemeente in Bolivia), een gemeente in Bolivia, departement Santa Cruz
Lagunillas (Cordillera), een plaats in deze Boliviaanse gemeente (provincie Cordillera)
 Lagunillas (Chuquisaca), een plaats in het Boliviaanse departement Chuquisaca
 Lagunillas (gemeente in Venezuela), een gemeente in Venezuela, in de staat Zulia
 Lagunillas (Mérida), een plaats in Venezuela, in de staat Mérida
 Lagunillas (gemeente in Mexico), een gemeente in Mexico, Michoacán
 Lagunillas (Michoacán), een plaats in de Mexicaanse gemeente, Michoacán